Federico Luis de Wurtemberg-Winnental (5 de noviembre de 1690 en Stuttgart - 19 de septiembre de 1734 en Guastalla) fue un comandante del ejército alemán del siglo dieciocho.

Era el tercer hijo de Federico Carlos de Wurtemberg-Winnental y de la Margravina Leonor Juliana de Brandeburgo-Ansbach.

Aprendió el arte de la guerra en Dresde, Sajonia. En 1708 se unió al Ejército holandés y luchó en la Guerra de Sucesión Española. En 1715 regresó a Sajonia y luchó contra Suecia. En 1716 combatió a las órdenes del Príncipe Eugenio de Saboya contra los turcos y participó en el Sitio de Belgrado (1717). En 1732 lideró un ejército de 7000 hombres de Génova contra los insurgentes en Córcega.

Guerra de Sucesión Polaca 

En la Guerra de Sucesión Polaca, comandó un cuerpo de ejército en el frente italiano a las órdenes del Mariscal Claude Florimond de Mercy. Sufrieron una derrota en la Batalla de San Pietro donde Mercy falleció en la batalla.

Después, Wurtemberg y el Mariscal Koenigsegg se pelearon por el comandamiento, perturbando los preparativos y disponibilidad de las tropas austriacas.

Esto contribuyó a una segunda derrota en la Batalla de Guastalla, donde Wurtemberg murió en combate.

El 22 de octubre de 1722 Federico Luis contrajo matrimonio con Úrsula Catalina de Altenbockum, de 42 años de edad, divorciada Princesa Lubomirski y una de las muchas examantes de Augusto II el Fuerte. Úrsula era 10 años mayor que Federico, y el matrimonio fue por motivos financieros. No tuvieron hijos.

Ancestros

Bibliografía 
 Teck, Tegk, ein altes Hertzogthum. In: Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste. Band 42, Leipzig 1744, Spalte 510 f.
 Württemberg (Friedrich Ludwig, Pr. von). In: Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste. Band 59, Leipzig 1749, Spalte 1188-1195.
 
 Georg Pilz: August der Starke. Verlag Neues Leben, Berlín (DDR) 1986, ISBN 3-355-00012-4.
 Klaus Merten: Friedrich Ludwig. En: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, p. 239 f.
 Gerhard Raff: Hie gut Wirtemberg allewege. Vol. 4: Das Haus Württemberg von Herzog Eberhard Ludwig bis Herzog Carl Alexander. Mit den Linien Stuttgart und Winnental. Landhege, Schwaigern 2015, ISBN 978-3-943066-39-5, pp. 621-640.

Enlaces externos 
  Friedrich Ludwig, Prinz von Württemberg-Winnental 

Nacidos en Stuttgart
Fallecidos en Guastalla
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Fallecidos por heridas de combate
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Casa de Württemberg